Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jamie Delgado che ha battuto in finale Alexander Peya 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jamie Delgado (Campione)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Arvind Parmar (quarti di finale)
 Mosè Navarra (primo turno)

 Jean-François Bachelot (quarti di finale)
 Andy Ram (quarti di finale)
 Gilles Elseneer (semifinali)
 Barry Cowan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 2001